Плата Уно има више значења:

 Плата Уно (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Плата Уно (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику